Сытино — название нескольких населённых пунктов:
 Сытино — деревня в Можайском районе Московской области.
 Сытино — деревня в Удомельском районе Тверской области.
 Сытино — деревня в Борисоглебском районе Ярославской области.